Raciąż (gromada w powiecie sierpeckim)
 Raciąż (gromada w powiecie tucholskim)